Esistono più comuni francesi con questo nome

Larchamp – Mayenne
Larchamp – Orne